Rouge FM peut désigner :

 Rouge FM, une radio privée suisse ;
 Rouge FM, un réseau de radiodiffusion commerciale de neuf stations, au Québec.